Barušići est un toponyme qui peut désigner :
Barušići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie ;
Barušići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Malinska-Dubašnica, comitat de Primorje-Gorski Kotar.